И́горь Соколо́в: Соколов, Игорь (род. 1974) — латвийский легкоатлет, метатель молота.
 Соколов, Игорь Александрович (род. 1958) — советский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1980 года.
 Соколов, Игорь Анатольевич (род. 1954) — российский учёный, академик РАН.
 Соколов, Игорь Николаевич (Синус; 1957) — известный мото-путешественник.